Лебедь А (, 3C 405) — первая радиогалактика, отождествлённая с оптическим объектом — эллиптической галактикой. Расположена в созвездии Лебедя и удалена от нас на расстояние . Является самым мощным (1038 Вт) внегалактическим источником радиоизлучения в своём созвездии (на что указывает буква А в имени), и одним из сильнейших на всём небосводе. Значительная разница мощности радиоизлучения далёкого Лебедя А и ближайшей к нам внешней галактики Андромеды (1032 Вт) привела впоследствии к разделению галактик на два типа — так называемые нормальные галактики, подобные туманности Андромеды, и радиогалактики.

История

Открытие 
1939 год — Обнаружен Гроутом Ребером.

Первые наблюдения 
1951 год — Оптически отождествлён с эллиптической галактикой 16-й звёздной величины.

Массовая культура 
В литературе
 В стихотворении Елены Крюковой «Радиогалактика Лебедь А».
 В книге Карла Сагана «Контакт». Упоминается как искусственное сооружение внеземных цивилизаций.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Карточка Лебедь А в базе данных NED
 Карточка Лебедь А в базе данных SIMBAD

Лебедь (созвездие)
Радиогалактики
405.0